Kamerzin ist der Familienname folgender Personen:
 Jérémie Kamerzin (* 1988), Schweizer Eishockeyspieler
 Sidney Kamerzin (* 1975), Schweizer Politiker